Tibor Balog est le nom de plusieurs personnalités.

 Tibor Balog (né en 1963), joueur de football hongrois
 Tibor Balog (né en 1966), joueur de football hongrois